Сирко () — украинская фамилия. Известные носители.

 Сирко, Василий Петрович (1899—1937) — участник революционного движения на Западной Украине, советский партийный деятель.
 Сирко, Иван Николаевич (1900—1976) — советский партийный деятель.

Другое 
 Сирко — украинская народная сказка.

См. также